Derricks ist der Familienname folgender Personen:

 Cleavant Derricks (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Cleavant Derricks (Songwriter) (1910–1977), US-amerikanischer, baptistischer Theologe und Kirchenliedkomponist